Gli Illnath sono un gruppo musicale symphonic black metal proveniente dalla Danimarca, fondato nel 1997 da Peter Falk e Jokum Thor Larsen.

Storia degli Illnath
All'inizio il gruppo si chiamava Flagellation, il suo primo demo Behind the Veil fu registrato con questo nome.

Nel 2002 firmarono un contratto con la World Chaos Production e l'anno successivo pubblicarono il loro primo album, Cast into the Feild of Evil Pleasure.

Discografia 
 Angelic Voices Calling (2001) (EP autofinanziato)
 Cast Into the Fields of Evil Pleasure (2003)
 Second Skin of Harlequin (2007)
 Three Nights in Sewers of Sodom (2010)
 Four Shades Of Me (2013)

Collegamenti esterni